Jméno a příjmení Jan Šťastný má více nositelů:

 Jan Šťastný (* 1965) – český herec
 Jan Evangelista Šťastný (1824–1913) – český středoškolský profesor, autor čítanek
 Jan Šťastný († 1788) – český hobojista 
František Jan Šťastný (též Štasný, Štiasný, v německé podobě Franz Johann Stiasny, 1764 – asi 1830) – český violoncellista a hudební skladatel